Vilastrada ima više značenja:
 Vilastrada (Mantova)
 Vilastrada (Peruđa)